Ві Ха-джун ( ; уроджений Wi Hyun-yi  ; 5 серпня 1991) — південнокорейський актор, співак і модель. Він найбільш відомий своїми ролями у фільмах «Гонджіам: Притулок з привидами» (2018) та «Опівночі» (2021), а також у телесеріалах «Щось під дощем» (2018), «Романс — це бонусна книга» (2019) і Squid Game (2021), останній з яких приніс йому міжнародну популярність.

Фільмографія

Фільм

Телесеріали

Вебсеріали

Дискографія

Сингли

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

Південнокорейські актори